Tropicana (Rotterdam), een voormalig tropisch zwembad aan de Maasboulevard in Rotterdam
Tropicana Las Vegas, een hotel en casino in de Amerikaanse stad Las Vegas
Tropicana (vruchtensap)
Tropicana (pissebed)